Il Torneo di Viareggio 1969 è stata la ventunesima edizione del torneo calcistico riservato alle formazioni giovanili di squadre di tutto il mondo ed organizzato dalla CGC Viareggio. Ad aggiudicarsi il torneo è stata l'Atalanta per la prima volta nella storia della competizione.

Le 16 squadre partecipanti arrivavano da 9 Paesi differenti e la maggior parte di esse, 8, dall'Italia.

Squadre partecipanti

Squadre italiane
 
 
 
 
 
 
 
 

Squadre europee
  
  
  
  
  
  
  
  Motor Lublino

Formato
Le 16 squadre sono organizzate in diversi turni ad eliminazione diretta. Il primo turno, gli ottavi di finale, prevedono gare di andata e ritorno con i calci di rigore a decidere la qualificazione in caso di parità dopo le due partite. Dai quarti di finale in poi la qualificazione è decisa in un'unica gara.

Tabellone

Finale

Collegamenti esterni
 
 

Calcio nel 1969
Torneo di Viareggio